Weidig ist der Name von geographischen Objekten:
 Weidig (Netzschkau), zur Stadt Netzschkau gehörige Siedlung, Vogtlandkreis, Sachsen
 Weidig (Rhön) (571 m), in der Rhön bei Breitenbach (Oberleichtersbach), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Weidig (Burg-Reuland), Einzelsiedlung der Gemeinde Burg-Reuland, Wallonien, Belgien

Weidig ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Weidig (1867–1931), Komponist und Musiker
 Friedrich Ludwig Weidig (1791–1837), evangelischer Theologe, Pädagoge, Publizist und Turnpionier
 Friedrich Weidig (1859–1933), deutscher Künstler
 Gottlieb Weidig (1793–1875), hessischer Förster und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Ilka Weidig (* 1975), deutsche Biologin
 Max Weidig (1879–1912), deutscher Hütteningenieur
 Rudi Weidig (1931–2012), deutscher Soziologe
 Wilhelm Weidig (1798–1873), hessischer Richter und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen  

Siehe auch:
 Weidigschule
 Weiding